Le terme  « liste rouge » peut avoir plusieurs sens en français.

Téléphonie 
La liste rouge est une option qui permet de protéger ses coordonnées téléphoniques. Ainsi, le numéro de téléphone des abonnés concernés ne sera pas indiqué dans l'annuaire téléphonique, et ne sera pas divulgué par différents services de renseignements.

Conservation de la nature 
En conservation de la nature, une liste rouge est une liste d'espèces vulnérables et/ou menacées de disparition. Elle peut être régionale ou nationale, et posséder un statut officiel et légal, ou non.

Au niveau mondial, cette liste est établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) : liste rouge de l'UICN.

Autres sens 
Dans certaines messageries instantanées, la liste des utilisateurs bloqués est appelée liste rouge.

Dans le domaine du filtrage d'internet, une liste rouge peut regrouper des sites bloqués.

Notes et références 

Logiciel de messagerie instantanée
Sécurité téléphonique
Filtrage numérique